Westmont (Califórnia)
Westmont (Illinois)
Westmont (Pensilvânia)
Westmount

Desambiguações de topônimos